El nombre condado de Hall se puede referir a tres divisiones administrativas de los Estados Unidos:
 el condado de Hall, en el estado de Georgia;
 el condado de Hall, en el estado de Nebraska; y
 el condado de Hall, en el estado de Texas.